Istrian Spring Trophy 2021 var den 60. udgave af det kroatiske etapeløb Istrian Spring Trophy. Cykelløbets prolog og tre etaper med en samlet længde på 472,9 km, blev kørt fra 11. til 14. marts 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 60. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Newzealænderen Finn Fisher-Black fra Jumbo-Visma Development Team vandt løbet med to sekunder til nærmeste forfølger.

Etaperne

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021